

Patronyme 

 Arsène Danton (1814–1869), un philosophe français ;
 
 Georges Jacques Danton (1759-1794), un révolutionnaire français ;
 Georges Danton, un ancien président de l'UNEF ;
 Mike Danton, un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Ray Danton (1931–1992), acteur et réalisateur américain ;
 Sylvie Danton, mieux connue sous son nom de mariage (Sylvie Pialat) (1960-), scénariste et productrice française.

Titres

Musique 
 Danton, titre du troisième album de Michel Sardou.

Cinéma 
 La Mort de Danton (Danton), film allemand réalisé par Dimitri Buchowetzki en 1921.
 Danton, film allemand réalisé par Hans Behrendt en 1931.
 Danton, film français réalisé par André Roubaud en 1932.
 Danton, téléfilm britannique réalisé par John Howard Davies en 1970.
 La Mort de Danton (), téléfilm est-allemand de 1977 réalisé par Fritz Bornemann.
 La Mort de Danton (), téléfilm ouest-allemand de 1977 réalisé par Jürgen Flimm. 
 La Mort de Danton (), téléfilm ouest-allemand de 1981 réalisé par Rudolf Noelt.  
 Danton, film franco-polonais réalisé par Andrzej Wajda en 1983.
 La Mort de Danton, documentaire français réalisé par Alice Diop et sorti en 2011.

Musique classique 

 La Mort de Danton, opéra de Gottfried von Einem, créé en 1947, adapté de la pièce de Georg Büchner.

Théâtre 
 La Mort de Danton, pièce de Georg Büchner créée en 1902.

Domaine militaire 
 La classe Danton est une classe de cuirassés de la marine française du début du 
 Le Danton est un cuirassé de la marine française de cette classe mis en service actif en 1911 et coulé  par un sous-marin allemand en 1917
 Danton, pistolet espagnol fabriqué par Llama Gabilondo y Cia SA, c'est une copie du RUBY

Transports 
 Danton, station du tramway parisien sur la ligne T1

Voir aussi 
 ,

Patronyme français